

Доманевек — село в гміні Далікув Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Доманевек — село в гміні Брвінув Прушковського повіту Мазовецького воєводства